Andreani es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Andrea Andreani (c. 1560–1623), grabador italiano del Renacimiento
 Andrés Andreani (1984), artista visual argentino, actor y realizador de cine
 George Andreani (1901-1979), director de orquesta, compositor y actor cinematográfico polaco